Grounding steht für:

 Flugverbot in der Luftfahrt
 die Einstellung des Flugbetriebs der Swissair wegen Insolvenz, siehe Swissair #«Grounding» – Einstellung des Flugbetriebs
 ein Modell innerhalb der Kommunikationstheorie, siehe Common Ground
 ein Konzept in der Bioenergetischen Analyse, siehe Bioenergetische Analyse #Grounding

Siehe auch:

 Grounding – Die letzten Tage der Swissair, Schweizer Spielfilm (2006)